Alerte à Eslapion, de son titre original Alerte à Eslapion-sous-Rajevols,  est la première histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Albert Desprechins. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1986.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1986
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1967